Andrus Jamerson Peat – giocatore statunitense di football americano
 Dave Jamerson –  ex cestista statunitense
 James Jamerson – bassista statunitense
 Natrell Jamerson – giocatore statunitense di football americano